Word of Mouth (The Kinks), een muziekalbum van de Britse rockband The Kinks uit 1984
 Word of Mouth (Mike & the Mechanics), een nummer van de Britse band Mike & the Mechanics uit 1991
 Word of Mouth (Toni Basil), een album uit 1982
 Word of Mouth (The Blueskins), een album uit 2004
 Word of Mouth (Matt Finish), een album uit 1984
 Word of Mouth (Jaco Pastorius), een album uit 1981
 Word of Mouth (John Reuben), een album uit 2007
 Word of Mouth (Vicious Rumors), een album uit 1994
 Word of Mouth (The Wanted), een album uit 2013